

Cinema 
 Caesar Film – casa di produzione e distribuzione cinematografica italiana

Persone
 Caius Iulius Caesar (Gaio Giulio Cesare) – condottiero e dittatore romano
 Kurt Caesar (1908–1974) – illustratore e fumettista italo-tedesco
 Kurt Caesar Hoffmann (1895–1988) – ammiraglio tedesco

Videogiochi 
 Caesar – videogioco manageriale strategico in tempo reale
 Caesar – serie di videogiochi

Altro 
 Cesare, il genio e la passione (Caesar) – romanzo di Colleen McCullough del 1997
 Caesar – singolo degli I Blame Coco del 2010, dall'album The Constant
 Caesar, variante del nome proprio di persona Cesare
 Camion équipé d'un système d'artillerie o CAESAR – veicolo militare francese

Pagine correlate 
 Cesare (disambigua)

Altri progetti